

Anno 
 1872 – (MDCCCLXXII in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1872 a.C.

Matematica 
 1872 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1872 Helenos – asteroide troiano di Giove del campo troiano